Firewall (von ) steht für:
 Firewall, eine Netzwerk-Komponente, die den Datenfluss zwischen Rechnernetzen beschränkt
 Firewall (Film), ein US-amerikanischer Thriller mit Harrison Ford aus dem Jahr 2006

Siehe auch:

 Externe Firewall
 Große Firewall Chinas
 Personal Firewall
 Firewall (engine)
 Web Application Firewall
 Windows-Firewall